Beaumont ("monte belo" em francês) designa diversos topónimos em todo o mundo:
 Bélgica
Beaumont (Bélgica), Hainaut
 Canadá
Beaumont (Alberta), Alberta
Beaumont (Quebec), Quebec
Estados Unidos
Beaumont (Califórnia), Califórnia
Beaumont (Kansas), Kansas
Beaumont (Mississippi), Mississippi
Beaumont (Texas), Texas
 França
Beaumont (Yonne), Yonne
 Beaumont-en-Argonne, Ardenas
 Beaumont-en-Auge, Calvados
 Beaumont-sur-Vingeanne, Côte-d'Or
 Beaumont-du-Périgord, Dordonha
 Beaumont-le-Roger, Eure
 Beaumont-les-Autels, Eure-et-Loir
Beaumont (Auvergne), Haute-Loire
 Beaumont-la-Ronce, Indre-et-Loire
 Beaumont-en-Véron, Indre-et-Loire
 Beaumont-Village, Indre-et-Loire
 Beaumont-Hague, Mancha
 Neuville-en-Beaumont, Mancha
 Beaumont-Sardolles, Nièvre
 Beaumont-lès-Randan, Puy-de-Dôme
 Beaumont-sur-Grosne, Saône-et-Loire
 Beaumont-le-Hareng, Seine-Maritime
 Vattetot-sous-Beaumont, Seine-Maritime
 Haiti
Beaumont (Haiti), Grande Enseada
 Irlanda
Beaumont (Dublin), Dublin
 Nova Zelândia
Beaumont (Nova Zelândia), Otago
 Reino Unido
Beaumont (Cúmbria), Cúmbria
Beaumont (Essex), Essex

Pessoas:
 Ginger Beaumont, melhor batedor de baseball de 1902

Desambiguação
Desambiguações de topônimos